Neovenatoridae este o familie de dinozauri mari carnivori care reprezintă o ramură a allosauroidelor, un grup mare de carnosauri, care include sinraptoridele, carcharodontosauridele și allosauridele. Comparativ cu alte allosauride, neovenatoridele aveau omoplați mai scurți și mai lați, iar oasele superioare ale șoldului aveau multe cavități. Au trăit în Africa, Asia, Europa, America de Sud și America de Nord.

Clasificare 
Studiile filogenetice efectuate de Benson, Carrano și Brusatte (2010) și Carrano, Benson și Sampson (2012) au recuperat grupul Megaraptora ca membri ai Neovenatoridae. Aceasta ar face neovenatoridele ca cele mai recente supraviețuitoare alosauroizi; cel puțin un megaraptoran, Orkoraptor, a trăit aproape de sfârșitul erei Mezozoice, datând din stadiul Maastrichtian timpuriu al perioadei Cretacice, cu aproximativ 70 de milioane de ani în urmă.

Cladograma de mai jos urmează o analiză din 2016 realizată de Sebastián Apesteguía, Nathan D. Smith, Rubén Juarez Valieri și Peter J. Makovicky pe baza setului de date Carrano et al. (2012).

Note 

Carnosauria
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri carnivori